Сан Мигел, Ранчо има више значења:

 Сан Мигел, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Мигел, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Мигел, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Мигел, Ранчо (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику